Der 8. grönländische Landesrat hielt vier Sitzungen ab:

Mitglieder waren folgende:

Literatur 
 

Mitglieder des 08 gronlandischen Landesrats
08